Des élections municipales étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Par un décret du , la date du second tour est fixée au .

Maires sortants et maires élus 
Le scrutin est marqué par une grande stabilité politique, la droite restant largement majoritaire dans le département. La gauche, largement défaite en 2014, ne parvient pas à récupérer les villes perdues à Ambérieu, Attignat, Belley, Ferney-Voltaire, Montluel, Ornex, Prévessin, Trévoux et Villars-les-Dombes. Avec ce scrutin, elle poursuit son érosion en s'inclinant à Miribel et Reyrieux, mais se console avec la réélection de Jean-François Debat (PS) à Bourg-en-Bresse.

Résultats en nombre de maires

Résultats

À l'échelle du département

Taux de participation

Résultats généraux

Communes de plus de

Résultats dans les communes de plus de

Ambérieu-en-Bugey 
 Maire sortant : Daniel Fabre (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arbent 
 Maire sortant : Liliane Maissiat (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Attignat 
 Maire sortant : Walter Martin (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bâgé-Dommartin 
 Maire sortant : Dominique Repiquet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Béligneux 
 Maire sortant : Francis Sigoire (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Belley 
 Maire sortant : Pierre Berthet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bellignat 
 Maire sortant : Jean-Georges Arbant (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beynost 
 Maire sortant : Caroline Terrier (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourg-en-Bresse 
 Maire sortant : Jean-François Debat (PS)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 31 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cessy 
 Maire sortant : Christophe Bouvier (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ceyzériat 
 Maire sortant : Jean-Yves Flochon (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châtillon-sur-Chalaronne 
 Maire sortant : Patrick Mathias (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Culoz 
 Maire sortant : Franck André-Masse (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dagneux 
 Maire sortant : Bernard Simplex (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Divonne-les-Bains 
 Maire sortant : Vincent Scattolin (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Feillens 
 Maire sortant : Guy Billoudet (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ferney-Voltaire 
 Maire sortant : Daniel Raphoz (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gex 
 Maire sortant : Patrice Dunand (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Jassans-Riottier 
 Maire sortant : Jean-Pierre Reverchon (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Boisse 
 Maire sortant : François Drogue (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lagnieu 
 Maire sortant : André Moingeon (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Loyettes 
 Maire sortant : Jean-Pierre Gagne (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Meximieux 

 Maire sortant : Christian Bussy (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Élu depuis quatre mandats, Christian Bussy annonce ne pas se présenter à sa réélection. Son premier adjoint depuis son élection en 1995, Jean-Luc Ramel, annonce sa candidature. Alors que le dirigeant de la liste d'opposition aux dernières municipales renonce à présenter une liste, le référent aindinois de La République en Marche, Mohammed El Maroudi, présente une liste contre l'adjoint au maire. Dans un scrutin marqué par l'abstention, l'adjoint au maire remporte une grande majorité des suffrages exprimés avec . Sa liste remporte 24 des  du Conseil Municipal.

Miribel 
 Maire sortant : Sylvie Viricel (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montluel 
 Maire sortant : Romain Daubié (LR)
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC de la Côtière à Montluel)

Montmerle-sur-Saône 
 Maire sortant : Raphaël Lamure (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montréal-la-Cluse 
 Maire sortant : Patrick Dufour (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nantua 
 Maire sortant : Jean-Pierre Carminati (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ornex 
 Maire sortant : Jean-François Obez (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Oyonnax 
 Maire sortant : Michel Perraud (UDI)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 24 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Péronnas 
 Maire sortant : Christian Chanel (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Plateau d'Hauteville 
 Maire sortant : Philippe Emin (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Prévessin-Moëns 
 Maire sortant : Aurélie Charillon (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Replonges 
 Maire sortant : Bertrand Vernoux (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Reyrieux 
 Maire sortant : Jacky Dutruc (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-André-de-Corcy 
 Maire sortant : Jean-Pierre Baron (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Denis-lès-Bourg 
 Maire sortant : Guillaume Fauvet (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Genis-Pouilly 
 Maire sortant : Hubert Bertrand (PRG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Maurice-de-Beynost 
 Maire sortant : Pierre Goubet (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Thoiry 
 Maire sortant : Muriel Bénier (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Trévoux 
 Maire sortant : Marc Péchoux (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valserhône 
 Maire sortant : Régis Petit (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villars-les-Dombes 
 Maire sortant : Pierre Larrieu (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villieu-Loyes-Mollon 
 Maire sortant : Éric Beaufort (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Viriat 
 Maire sortant : Bernard Perret (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Communes sans candidatures 
Dans trois communes, Buellas, Péron et Pont-d'Ain, aucun candidat ne s'est présenté.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de l'Ain

Ain
Municipales, 2020